Снегопады:
Снегопады — четвёртый сингл группы «Тату» с третьего студийного альбома «Весёлые улыбки». 
Снегопад — выпадение снега из облаков.